Se tenir par la main est un geste d'affection impliquant deux personnes.

Culture 

 La Main dans la main est une œuvre autobiographique de Georges Simenon publiée pour la première fois aux Presses de la Cité en . 
 Main dans la main est une comédie dramatique française réalisée par Valérie Donzelli. Le film est sorti le  en France.
 Main dans la main est une chanson sortie en 1972, interprétée par Christophe.

Monde associatif 
 Association Main dans la main,  organisation non gouvernementale à but humanitaire créée en 1988 par Marie Nomo Messina. Basée à Douala, son but est d'accueillir, encadrer, éduquer et réintégrer les enfants en situation de vulnérabilité au Cameroun